Ава (Ова, в верховье Берёзовая) — река в Тевризском районе Омской области России. Устье реки находится в 1136 км от устья по правому берегу реки Иртыш. Длина реки составляет 66 км.

Притоки 
 Уш (лв)
 Копраша (лв)
 Дрожжадка (пр)
 Крутая (пр)
 Емельяновка (пр)
 Тайгаса (пр)
 Берёзовая (лв)
 Ченгалы (пр)
 Лангуй (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Омь до впадения реки Ишим, без реки Оша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша до впадения Ишима. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Иртыша
Реки Тевризского района